Příjmení Svěcený nosí více různých osobností:

 Antonín Svěcený (1871–1941) – československý politik a vydavatel
 Jaroslav Svěcený (* 1960) – český houslový virtuóz a hudební pedagog
 Petr Svěcený (* 1974) – český sportovní novinář a televizní komentátor

jiný význam
 Svěcený (rybník) – rybník u obce Černíny u Kutné Hory

Související články 
 svěcení